Калме — эстонский топоним:

 Калме — деревня в уезде Харьюмаа.
 Калме — деревня в уезде Валгамаа.
 Калме — деревня в уезде Йыгевамаа.
 Калме — деревня в уезде Тартумаа.

Персона:
  (1939–2002) — латвийско-американский шахматист и математик.